10-й Кубок Европы по пляжному футболу прошёл с 18 сентября по 21 сентября 2008 года в Баку. В турнире приняли участие шесть сборных, вместо восьми, так как команды Португалии и Франции отказались от приезда в Азербайджан в связи с российско-грузинским конфликтом.

Участники 
  Азербайджан
  Англия
  Испания
  Италия
  Норвегия
  Швейцария

Результаты

Группа А

Группа B

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 RSSSF Архив

2008
Международные спортивные соревнования в Баку
Спорт в Азербайджане в 2008 году
Сентябрь 2008 года
Международные соревнования по футболу в Азербайджане
Футбол в Европе в 2008 году
Пляжный футбол в Азербайджане